Morbrortjärn kan syfta på ett antal insjöar i Sverige:

Morbrortjärnen, Värmland, sjö i Filipstads kommun, 
Morbrortjärnen, Lappland, sjö i Arvidsjaurs kommun,  (3,37 ha)

Listor över Sveriges insjöar baserat på namn